Skład zespołu Euskaltel-Euskadi na sezon 2006.

Euskaltel-Euskadi
2006 w kolarstwie